Дома 1143 км — населённый пункт без официального статуса в Глазовском районе Удмуртии. Входит в состав Кожильского сельского поселения.

География 
Располагается в северной части республики, у населённых пунктов Кожиль, Дзякино.

Улица одна: Энергетиков

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 100 человек (2007).

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Действовала Дзякинская узкоколейная железная дорога. Проходит железнодорожная ветка Кировского региона Горьковской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района